Paul Ziller (1846-1931) est un architecte allemand.
 Paul Ziller est un réalisateur canadien.